Barbara kan syfta på:

 Barbara – ett namn samt personer med namnet
 Barbara (djur) – ett släkte av fjärilar
 Barbara (helgon) – ett helgon
 Barbara (film, 1997) – dansk-färöisk film från 1997
 Barbara (film, 2012) – tysk film från 2012
 Barbara (roman) – roman från 1939 av Jørgen-Frantz Jacobsen
 HMS Barbara – en bogserbåt
 234 Barbara – en asteroid i huvudbältet
 Uppblåsbara Barbara – en oftast uppblåsbar docka i plast eller latex , se Sexdocka
 Uppblåsbara Barbara (sång) – är en låt av Robert Broberg
 Barbara Island
 Barbara, Marche